Cañada de las Tunas ist der Name folgender Fließgewässer in Uruguay:

 Cañada de las Tunas (Arroyo del Campamento), Zufluss des Arroyo del Campamento
 Cañada de las Tunas (Arroyo Malo), Zufluss des Arroyo Malo 
 Cañada de las Tunas (Arroyo de San Juan), Zufluss des Arroyo de San Juan
 Cañada de las Tunas (Arroyo de las Tunas), Zufluss des Arroyo de las Tunas (Río Daymán)
 Cañada de las Tunas (Cañada de los Leones), Zufluss des Cañada de los Leones